Региональные выборы в Чехии 2020 года прошли 2 и 3 октября одновременно с первым туром выборов в Сенат. На выборах было избрано 675 депутатов региональных советов 13 краёв (за исключением городского совета Праги, депутаты которого избираются на муниципальных выборах). Это были шестые выборы в региональные советы в Чехии. На выборах победила партия ANO 2011. Общая явка избирателей составила 37,95%.

Общие результаты

Результаты по краям

Среднечешский край 
В правящую коалицию вошли представители STAN, ODS, Пиратов и «Союзников». Гетманом стала Петра Пецкова из STAN. Явка составила 40,66%.

Южно-чешский край 
В правящую коалицию вошли представители ODS, Пиратов и «Вместе» и ČSSD. Гетманом стал Мартин Куба из ODS. Явка составила 39,51%.

Плзеньский край 
В новую коалицию вошли представители STAN, Пиратов, ODS и TOP 09. Новым гетманом стала Илона Мауритзова с ODS. Общая явка составила 38,80%.
В январе 2022 года коалиция распалась и новым гетманом стал Рудольф Шпотак из Пиратской партии.

Карловарский край 
В новую коалицию вошли представители STAN, Пиратов, ODS, KDU-ČSL и SNK. Новым гетманом стал Петр Кугланек из STAN. Общая явка составила 34,94%.

Устецкий край 
В новую коалицию вошли представители ANO, ODS и «Союзники». Новым гетманом стал Ян Шиллер из ANO. Общая явка составила 31,30%.

Либерецкий край 
В новую коалицию вошли представители Мэры, ODS и Пиратов. Новым гетманом стал Мартин Пута из SLK. Общая явка составила 40,41%.

Краловеградецкий край  
В новую коалицию вошли представители ODS, STAN, VČ, Пиратов, Коалиции и Союзников. Новым гетманом стал Мартин Червичек из ODS. Общая явка составила 41,01%.

Пардубицкий край 
В новую коалицию вошли представители 3PK, ODS, TOP 09, «Коалиции» и STAN. Новым гетманом стал Мартин Нетолицкий из ČSSD. Общая явка составила 40,87%.

Край Высочина 
В новую коалицию вошли представители ODS, STO, Пираты и Старост. Новым гетманом стал Мартин Шрек из ODS. Общая явка составила 39,65%.

Южноморавский край 
В новую коалицию вошли представители KDU-ČSL, Пираты, ODS, Svobodní и Старосты. Новым гетманом стал Ян Гролих из KDU-ČSL. Общая явка составила 38,82%.

Оломоуцкий край 
В новую коалицию вошли представители STAN, Пиратов, «Союзников» и ODS. Новым гетманом стал Йосеф Суханек из STAN. Общая явка составила 37,29%.

Злинский край 
В новую коалицию вошли представители ANO, Пиратов, ODS и ČSSD. Новым гетманом стал Радим Голиш из ANO. Общая явка составила 41,19%.

Моравско-Силезский край 
В новую коалицию вошли представители ANO, ODS a TOP 09, KDU-ČSL и ČSSD. Новым гетманом стал Иво Вондрак из ANO. Общая явка составила 32,71%.

Примечания

Ссылки 
 Сайт с результатами выборов

Чехия
Выборы в Чехии
Октябрь 2020 года
2020 год в Чехии